Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — братья Брайаны — уступили уже на старте.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич ''(Второй раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Титул)

<li>  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
<li>  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Финал)
<li>  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Полуфинал)
<li>  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2012